San Pedro Teozacoalco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Teozacualco, ort, Oaxaca, San Pedro Teozacoalco, 
 San Pedro Teozacoalco (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar